Die Fotbollsallsvenskan 1994 war die 70. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 4. April und dem 23. Oktober 1994 traten die 14 Erstligisten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um den Von-Rosens-Pokal für den schwedischen Landesmeister auszuspielen.

IFK Göteborg gelang mit dem achten Meistertitel innerhalb von zwölf Jahren die insgesamt 15. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Am Tabellenende erreichten Västra Frölunda IF und Aufsteiger Hammarby IF die Relegationsplätze, konnten sich aber in den Relegationsspielen durchsetzen und den Klassenerhalt schaffen. BK Häcken und Aufsteiger Landskrona BoIS stiegen in die Division 1 ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994